Sven Lidman es el nombre de tres suecos, pertenecientes a la misma familia:
 Sven Lidman (1786-1845), clérigo, anticuario y orientalista, deán de la catedral de Linköping.
 Sven Lidman (1882-1960), escritor, miembro destacado del movimiento pentecostal en Suecia.
 Sven Lidman (nacido en 1921), lexicógrafo.